Robert Bachem ist der Name folgender Personen:

* Robert Bachem (Verleger) (1863–1942), deutscher Verlagsbuchhändler
 Robert Bachem (Redakteur) (* 1965), deutscher Fernsehredakteur